1621 Druzhba – asteroide della fascia principale
 Nefteprovod Družba (Oleodotto dell'Amicizia) – oleodotto